Romeusz – imię męskie
 Romeo Monteki
 Romeo – minialbum grupy SHINee
 Romeo – południowokoreańska grupa muzyczna.

Miejscowości w USA:
 Romeo – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Conejos
 Romeo – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb

Inne:
 okręty podwodne projektu 633 – kod NATO Romeo